Maglietta – capo d'abbigliamento

Clemente Maglietta – politico, sindacalista e partigiano 
Licia Maglietta – attrice
Maria Maglietta – attrice